Rock Master 2000  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, których 15 edycja odbyła się w dniu 9 września 2000. Polski zawodnik Tomasz Oleksy po raz pierwszy wygrał zawody wspinaczkowe w Arcko.

Uczestnicy 
Organizator festiwalu Rock Master's do zawodów wspinaczkowych na sztucznych ścianach (Climbing Stadium Arco), zaprosił wspinaczy, którzy wystąpili w konkurencjach;
 bouldering (kobiety i mężczyźni),
 prowadzenie (kobiety i mężczyźni), 
 wspinaczka na szybkość (mężczyźni).

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji prowadzenie wzięło udział 18 zawodników oraz 14 zawodniczek.

Bouldering 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 16 zawodników oraz 16 zawodniczek.

Wspinaczka na szybkość 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji na szybkość wzięło udział 16 zawodników.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2000 we Włoszech
2000 we wspinaczce sportowej
Rock Master